Francisco Gottardi, mais conhecido como Sulino (Penápolis, 1924 - São Paulo, 2005), foi um cantor e compositor brasileiro.

Discografia

([S/D]) Corumbá/Morena de olhos pretos
([S/D]) Pião fantasma/A muié do canoeiro
([S/D]) Homenagem ao Ferreirinha/Campeão piracicabano 
([S/D]) Boiadeiros 
([S/D]) Campeão da viola 
([S/D]) Isto é sertão 
([S/D]) Tangos e rancheiras 
(1994) Sulino e Marrueiro 
(1975) Sulino e Marrueiro 
(1973) Sulino e Marrueiro 
(1971) Sulino e Marrueiro 
(1969) Laço de couro 
(1958) Não me diga adeus/Mandamentos do chofer 
(1957) O padre e o ateu/Adeus ingrata 
(1957) Mãe do Batistinha/Mané Tibiriça 
(1957) Abismo cruel/Destino sofredor
(1956) A volta do curumbá/Flor cobiçada 
(1956) Capricho do destino/Quando a lua vem surgindo
(1956) O erro da professora/Laço de amor
(1956) Promessa do Batistinha/Ambição
(1955) A marca do berrante/Delicadeza
(1955) Viúva rica/Estranho retrato 
(1955) Violeiro sem medo/Laço justiceiro
(1955) Pai sem coração/Moça namoradeira 
(1955) Joãozinho do sobrado/Amor impossível

Ver também
Sulino & Marrueiro

Ligações externas
Sulino e Marrueiro - Musica Chiado
Sulino e Marrueiro - Recanto Caipira

Nascidos em 1924
Naturais de Penápolis
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música sertaneja
Brasileiros de ascendência italiana